Президент Мадагаскара (, ) является главой государства Мадагаскар и верховным главнокомандующим вооруженными силами. Избирается путём всеобщего прямого голосования на 5 лет не более двух сроков. Президенту принадлежит право роспуска Национального собрания.

Список президентов 
Даты курсивом показывают продление де-факто срока исполнения обязанностей.

Автономная Малагасийская Республика (1959—1960)

Малагасийская Республика (1960—1975)

Демократическая Республика Мадагаскар (1975—1992)

Республика Мадагаскар (с 1992)

Примечания 

Мадагаскар
Государственное устройство Мадагаскара
Мадагаскар